Ortmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arnold Edward Ortmann
 Anton Ortmann